Обратный образ может означать несколько разных математических конструкций, позволяющих при наличии отображения между двумя объектами и некоторых данных на втором объекте получить данные такого же типа на первом объекте, в том числе:
 Обратный образ расслоений, или индуцированное расслоение, — конструкция на векторных расслоениях.
 Обратный образ дифференциальных форм, или кодифференциал, — конструкция на дифференциальных формах.
 Функтор обратного образа — конструкция на пучках.
 Обратный образ объекта над заданным, или расслоённое произведение, — общекатегорное понятие.